Алекс Янг:
  (род. 1971) — американский кино- и телепродюсер.
 Янг, Алекс (1880—1959) — шотландский футболист.
 Янг, Алекс (1937—2017) — шотландский футболист.